Schottenstein bezeichnet:

 Schottenstein (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Jerome Schottenstein Center, Multifunktionsarena in Columbus, Ohio, USA
 Schott von Schottenstein, fränkisches Adelsgeschlecht
 Konrad Schott von Schottenstein († 1526), Amtmann von Streitberg
 Lutz Schott von Schottenstein († 1484)
 Max Schott von Schottenstein (1836–1917), württembergischer General und Politiker
 Regierung Schottenstein, Landesregierung von Württemberg 1900–1901